Reußner steht für:
Karl Friedrich Ferdinand Reußner (1813–1895), deutscher Superintendent, Oberpfarrer und Kirchenrat 
Hermann Reußner (* 1891) Chefkoch des Hotel Adlon, siehe: Ich war ja auch wer
Siehe auch:
 Reusner
–